– męskie imię japońskie, rzadko noszone przez kobiety.

Możliwa pisownia 
Hayate można zapisać używając wielu, różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 颯, „dźwięk wiatru”
 早矢手

Znane osoby 
 Hayate Usui (早矢手), japoński zawodnik MMA

Fikcyjne postacie 
 Hayate (颯), główny bohater mangi i anime Prétear
 Hayate Ayasaki (ハヤテ), główny bohater serii Hayate no Gotoku!
 Hayate Gekkō (ハヤテ), bohater mangi i anime Naruto
 Hayate Yagami (はやて), bohaterka anime Magical Girl Lyrical Nanoha A's i jego kontynuacji

Przypisy 

Imiona japońskie